Эркерт () — немецкая и австрийская фамилия. Происхождение фамилии связывают с районом Франконский Альб. Известные носители:
 Эркерт, Родриг Фёдорович (1821—1900) — российский этнограф и офицер, действительный член Русского географического общества.
 Мария Антуанетта Эркерт — мать Ивана Ивановича Дибич-Забалканского.